Martin Hollis, un concepteur de jeu vidéo (1963 -).
 Martin Hollis, un philosophe (1938 - 1998).
Voir aussi